Mathilde Skjærdalen Myhrvold (ur. 16 lipca 1998 w Gjøvik) – norweska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Vind IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 29 listopada 2014 roku, podczas zawodów rangi juniorskiej w norweskiej miejscowości Gålå, gdzie uplasowała się na 3. pozycji w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 12 marca 2019 roku w Drammen, w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 44. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata w Konnerud, gdzie w sprincie stylem dowolnym uplasowała się na 9. pozycji. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 28 grudnia 2021 roku w Lenzerheide, kończąc rywalizację w sprincie stylem dowolnym na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam Jessicę Diggins z USA i Anamariję Lampič ze Słowenii.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1998